Сант Сингх:
 Сингх, Сант Балджит (род. 1962) — проповедник, духовный лидер Сант мат.
 Сингх, Сант Кирпал (1894—1974) — писатель, йогин, философ, общественный деятель Индии, духовный лидер Сант мат.
 Сингх, Сант Тхакар (1929—2005) — индийский учитель, йогин.